Henrik König kan syfta på:

 Henrik König (1642–1720), tysk-svensk handelsman
 Henrik König (1686–1736), svensk handelsman, förste direktören för Svenska Ostindiska kompaniet, föregåendes son
 Henrik König (1717–1785), svensk handelsman, den föregåendes son
 Henrik König (bildhuggare), svensk bildhuggare verksam på 1600-talet i Skåne